HNK Jadran je nogometni klub iz Kaštel Sućurca. .

Kaštel Sućurac
Jadran
Jadran